Gann pode se referir a:
 Merrilyn Gann - uma atriz canadense.
 Gann (Ohio) - uma vila em Ohio, Estados Unidos.

Desambiguação